Sullivan Heights steht für:

 Sullivan Heights (Antarktika), Berge im Ellsworthland, Antarktika
 Sullivan Heights (Maryland), Ort im Carroll County, Vereinigte Staaten 
 Sullivan Heights (Burnaby), Stadtteil von Burnaby, British Columbia, Kanada 
 Augsburg-Sullivan Heights, Stadtteil von Augsburg, Bayern, Deutschland